El título Live at the Fillmore y otros nombres similares pueden referirse a alguno de los siguientes álbumes en directo grabados en diferentes salas de conciertos llamadas "the Fillmore":

 The Fillmore en San Francisco, EE. UU.
 Fillmore East en Nueva York, EE. UU.
 The Fillmore New York at Irving Plaza en Nueva York, EE. UU.
 Fillmore Auditorium en Denver, EE. UU.
 The Fillmore Detroit in Detroit, EE. UU.

Nota: añada a la lista únicamente álbumes con sus correspondientes referencias.

Referencias